Канія́к () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лозер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 500 км на південь від Парижа, 110 км на північний захід від Монпельє, 30 км на захід від Манда.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Окситанія.

1 січня 2016 року Каніяк і Банассак було об'єднано в новий муніципалітет Банассак-Каніяк.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сайт мерії
 [ Розташування муніципалітету Каніяк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лозер

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Лозер